Братановский — фамилия; имеет женскую форму Братановская.
 Братановский, Александр Алексеевич (в монашестве Сильвестр; 1871—1932) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Калужский и Боровский.
 Братановский, Глеб Алексеевич (1906—1939) — советский и партийный деятель, депутат ВС СССР.
 Братановский-Романенко, Андрей Семенович (в монашестве Анастасий; 1761—1806) — епископ Русской православной церкви, духовный писатель.